Periklymenos ist der Name folgender mythologischer griechischer Helden:
 Periklymenos (Sohn des Poseidon), Verteidiger Thebens im Kampf Sieben gegen Theben
 Periklymenos (Sohn des Neleus), Argonaut und Kämpfer gegen Herakles